Университет Форт-Хэр () — публичный университет в городе Элис, Восточно-Капская провинция ЮАР. В 1916—1959 годах был основным вузом, где могли получить образование чёрные южноафриканцы. Университет предоставлял западное высококачественное образование чернокожим — выходцам из многих стран субсахарской Африки, создавая чернокожую элиту. Позднее многие из выпускников стали национальными лидерами или участниками политических движений.

В 1959 году университет подпал под ограничения, связанные с апартеидом. В последние годы апартеида территория, на которой располагался университет, относилась к ограниченно независимому бантустану Сискей. После отмены апартеида вошёл в систему высшего образования ЮАР, хотя среди его студентов по-прежнему преобладают чернокожие.

В 1990-е годы университет подвергся значительной реорганизации, при нём было создано 14 новых институтов, а количество факультетов сокращено до 5 (педагогика, право, менеджмент и коммерция, наука и сельское хозяйство, социальные и гуманитарные науки). Каждый из факультетов предоставляет квалификацию вплоть до докторской степени.

Основной кампус расположен на реке Тьюме, :en:Tyhume River, в городе Элис, в 50 км к западу от Кинг-Уильямс-Тауна. В 2011 году в элисском кампусе обучалось около 6400 студентов. Второй кампус в городе Бишо в Восточной Капской провинции был построен в 1990 году, он вмещает всего несколько сот студентов. Наконец, в 2004 г. был присоединён кампус в г. Ист-Лондон (бывший университет Родса), где обучается около 4300 студентов.

Известные выпускники

Ссылки 
 Official website

Университеты ЮАР
Апартеид
Восточно-Капская провинция